Andriukaitytė ist der Familienname folgender Personen:

 Akvilė Andriukaitytė (* 2000), litauische Sprinterin
 Urte Andriukaitytė (* 1996), litauische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin